Es existieren mehrere Marschnerdenkmale (auch Marschner-Denkmale):

 das Marschnerdenkmal in Hannover, ein 1877 von dem Bildhauer Ferdinand Hartzer geschaffenes Standbild des Komponisten und ersten hannoverschen Generalmusikdirektors Heinrich Marschner (1795–1861), siehe dort
 das Marschnerdenkmal in Zittau, eine 1888 von dem Bildhauer Ferdinand Hartzer geschaffene Büste des in Zittau geborenen Komponisten Heinrich Marschner
 das Marschnerdenkmal in Wien, 1933 im Türkenschanzpark in Wien aufgestellte Stele mit einem Relief des Bildhauers Andreas Harsch für den österreichischen Komponisten und Schriftstellers Franz Ludwig Marschner (1855–1932)

Personendenkmal eines Musikers